INSP steht für:
 Institut des NanoSciences de Paris, französisches Institut für Nanowissenschaften des Centre national de la recherche scientifique und der Sorbonne Université
 Institut National de Santé Publique (Elfenbeinküste), ivorisches Nationalinstitut für öffentliche Gesundheit
 Institut National de Santé Publique (Tunesien), tunesisches Nationalinstitut für öffentliche Gesundheit
 Instituto Nacional de Salud Pública, mexikanisches Nationalinstitut für öffentliche Gesundheit
 Institutul National de Sanatate Publica, rumänisches Nationalinstitut für öffentliche Gesundheit
 International Network of Street Papers, internationales Netzwerk der Straßenzeitungen

InSP steht für:
 Institut für Softwaretechnik und Programmiersprachen, Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Informatik und Psychologie der Universität Ulm

Insp. steht für:
 Inspekteur
 Inspektor
 Inspektion
 Inspizient

Abkürzung